Chiconahui é a deusa asteca da fertilidade, protetora das famílias e do lar.

Mitologia asteca
Deidades